«Лири́ческий цикл» — серия из пяти полотен русского художника Александра Тышлера, написанная в 1928 году.

История 
В 1928 году Александр Тышлер использовал образ плетёной корзины для сценического оформления пьесы Лопе де Вега «Овечий источник» в постановке Белорусского государственного еврейского театра в Минске. В качестве главного образа он предложил плетёную корзину со скруглёнными краями: фактура плетёнки ассоциировалась с лаконичной архитектурой испанской деревни, где разворачивалось действие пьесы.

В том же году художник выполнил несколько станковых живописных работ, объединённых в серию под названием «Лирический цикл». Главным действующим «лицом» этого цикла стала всё та же «конструкция, плетённая из лозы», корзина огромного размера и непонятного назначения. В разных композициях она населена ослами, лошадьми, мужчинами, голубями. На картине № 2 изображена длинноногая девушка в шляпе, с зонтиком и велосипедом, стоящая рядом с корзиной, а сама плетёнка разделена на три горизонтальных яруса: в нижнем — два ослика, в среднем — две мужские головы, в верхней части — голуби. «Лирический цикл» был назван в одной из рецензий того времени «Лирическая сюита». Он «производит впечатление ребуса, загадки».

Мотив плетёной корзины Тышлер использует также в цикле акварелей «Крым», которые вместе с «Лирическим циклом» экспонировались на четвёртой выставке ОСТа в апреле 1928 года. Композиции тогда вызвали ожесточённую критику.

Произведения из «Лирического цикла» строги, собраны, аскетичны: они содержат в себе образ дома. Фактура плетёных корзин намечена отдельными мелкими мазками, что создаёт эффект лёгких, «дышащих» ячеек. Корзины стоят на земле, но и взмывают в небо. «Лирический цикл» пронизан энергией любви и жаром лирических переживаний. «Это не «ребус» и не «шарада» — это очень органичные для художника «сны о доме».

Большинство работ Тышлера выполнены сериями-циклами, каждая тема в его холстах получала своё развитие. Она могла повторяться несколько раз на протяжении многих лет. Временами художник возвращался к своим сериям и циклам, придумывал новые, варьировал их.

Для всех картин Тышлеру позировала его жена Анастасия Степановна.

Список

Примечания 

Картины Александра Тышлера
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Картины из собраний Музея Людвига
Картины русского авангарда
Циклы картин